Muslera, pieza de la armadura.
 Iglesia de Nuestra Señora de Muslera, templo católico en Guarnizo, Cantabria.

Muslera, apellido, puede referirse a:
 Mario Muslera (1873-1936), general español.
 Fernando Muslera, futbolista uruguayo.
 '''Graciela Muslera, arquitecta y política uruguaya.